Керимова () — тюркская фамилия. Женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Керимова, Аза Алимовна (1925—2000) — советская учёная-филолог.
 Керимова, Ашафатма Гидаят кызы (1929—2009) — работница советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Керимова, Башханум Мардан кызы (1920—1993) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1949).
 Керимова, Вусаля (род. 1987) — азербайджанская танцовщица.
 Керимова, Гюльбановша Курбан кызы (1918—1983) — Герой Социалистического Труда (1949).
 Керимова, Гюльсадаф Мухтар кызы (род. 1990) — азербайджанская дзюдоистка.
 Керимова, Дурсадаф Мухтар кызы (род. 1985) — азербайджанская парадзюдоистка.
 Керимова, Дюйма Кязым кызы (1927—1996) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1949).
 Керимова, Мания Искендер кызы (1919—1986) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1948).
 Керимова, Мария (более известна как Маша Вэй; род. 1992) — российский видеблогер, актриса.
 Керимова, Севгили Амираслан кызы (1910—1994) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1949).
 Керимова, Седагет Кайинбековна (род. 1953) — лезгинская писательница, композитор, общественный деятель.
 Керимова, Сурая Аббаскулу кызы (1922—?) — азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1948).
 Керимова, Флора Алекпер кызы (род. 1972) — азербайджанская эстрадная певица, народная артистка Азербайджана.

Составная фамилия 
 Керимова-Соколова, Маргарита Васильевна (род. 1941) — азербайджанская художница.